Duitsland:
Buch (Elbe), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Buch (Hunsrück), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Buch (Taunus), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Buch (Neurenberg), een gemeente in de deelstaat Beieren
Buch (Zwaben), een gemeente in de deelstaat Beieren
Buch am Buchrain, een gemeente in de deelstaat Beieren
Buch am Erlbach, een gemeente in de deelstaat Beieren
Buch am Wald, een gemeente in de deelstaat Beieren
Berlin-Buch, een stadsdeel van Berlijn, onderdeel van district Pankow

Nederland:
BUCH, samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Oostenrijk:
Buch in Vorarlberg, een gemeente in de deelstaat Vorarlberg
Buch bij Jenbach, een gemeente in de deelstaat Tirol

Zwitserland:
Buch (Zwitserland), een gemeente in het kanton Schaffhausen
Buch am Irchel, een gemeente in het kanton Zürich

Personen
Boudewijn Büch, een Nederlandse dichter, schrijver en televisiepresentator
Menno Buch, een Nederlandse ondernemer en televisiepresentator
Leopold von Buch, een Duitse geoloog en paleontoloog